Ехидо Франсиско И. Мадеро има више значења:

 Ехидо Франсиско И. Мадеро (Фронтера Идалго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ехидо Франсиско И. Мадеро, План де ла Глорија (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ехидо Франсиско И. Мадеро (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику